Села:

 Новомосковське — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Новомосковське — Полтавська область, Глобинський район

 Новомосковське — колишня назва села Ситаєве (Кіровоградська область, Долинський район)Селище:

 Новомосковське — Донецька область, Макіївська міська рада